Městský fotbalový stadion steht für folgende Sportstätten in Tschechien:

 Městský fotbalový stadion Srbská, Fußballstadion in Brünn
 Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Fußballstadion in Uherské Hradiště